Олиола () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 86,3 км². Население — 232 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Льейды